Poienița ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Poienița (Arieșeni), Dorf im Kreis Alba
 Poienița (Vințu de Jos), Dorf im Kreis Alba
 Poienița (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Poienița (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Poienița (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Poienița (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Poienița (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Poienița (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Poienița (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu
 Poienița (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea
 Poienița Tomii, Dorf im Kreis Hunedoara
 Poienița Voinii, Dorf im Kreis Hunedoara